Анато́лий Корние́нко: Корниенко, Анатолий Васильевич (род. 1940) — советский и украинский учёный в области сельскохозяйственных наук.
 Корниенко, Анатолий Иванович (1938—2022) — советский комсомольский и партийный и деятель.